Sova lahko pomeni:

 SOVA - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
 sova - (zoologija), ptica oz. taksonomska skupina (red) ptic
 Sova, priimek (na Češkem in v Slov.)
(splošni) Leksikon Cankarjeve Založbe, ki je imel na naslovnici stilizirano sovo (motiv se ponovi na manjših specialnih leksikonih iste založbe)